Свиридов Олег Александрович (15 января 1954, Ижевск, СССР — 3 августа 2018, Москва, Россия) — ректор ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента». Доктор экономических наук, профессор.

Биография 
Родился 15 января 1954 года в г. Ижевске Удмуртской АССР в семье служащих. По образованию — учитель биологии и химии. Кандидат педагогических наук, доктор экономических наук, профессор кафедры общего менеджмента Оренбургского государственного института менеджмента.

38 лет Свиридов посвятил делу воспитания и обучения подрастающего поколения. Сразу после окончания педагогического института с 1976 по 1978 гг. работал директором Булатовской средней школы Абдулинского района Оренбургской области. В августе 1978 года перешёл на работу в оренбургскую
среднюю школу № 10 заместителем директора по воспитательной работе. С 1979 года
активно занимался научной деятельностью в НИИ общих проблем воспитания АПН
СССР. В фокусе его исследований были неформальные молодёжные объединения Москвы и
Ленинграда. Одновременно Свиридов работал лектором международником от ЦК
ВЛКСМ и заместителем директора средней общеобразовательной школы Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). В этот период Свиридов О. А. по заданиям ЦК
ВЛКСМ объезжает 20 территорий Советского Союза, решая на местах различные
проблемы воспитательной работы с молодёжью.

В 1982 году защитил диссертацию по теме «Профилактика
правонарушений учащихся в ученическом коллективе общеобразовательной школы»,
написанную под руководством тогда заместителя министра просвещения СССР
профессора В. М. Коротова (в дальнейшем академиком АПН СССР и директором НИИ общих проблем воспитания). В своей работе
Свиридов О. А. впервые дал чёткое определение понятия процесса перевоспитания,
расписав его механизм, а также разработал специальные ключи для действий
педагогов в различных ситуациях работы с так называемыми трудными подростками.

В 1982 году Свиридов О. А. начал работу ассистентом на кафедре
педагогики Оренбургского государственного педагогического института. В 1983
году он создаёт студенческую научно-исследовательскую лабораторию по групповым
и массовым формам работы с молодёжью и затем организует первый в стране
общественно-политический клуб «Планета», положивший начало Всесоюзному движению
общественно-политических клубов учащейся и рабочей молодежи. В
начале 90-годов Свиридов О. А. разработал уникальную систему
общественно-политического просвещения молодежи и апробировал её на
практике. В работе клуба принимали участие студенты и
старшеклассники г. Оренбурга. Разработанная Свиридовым О. А. форма политической
и пропагандистской работы с молодёжью в 1985 году рекомендуется Министерством
просвещения СССР для внедрения повсеместно. Политклуб «Планета» стал
организатором пяти Всесоюзных слетов общественно-политических движений учащейся
молодежи в городах Москва, Оренбург, Хабаровск, Тамбов, Ижевск. В
течение 1984—1990 гг. Политклуб «Планета» за время своего существования
провёл более 20 пропагандистских походов, распространял опыт в 27 регионах
СССР, стал участником проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в
1985 г. Свиридов О. А. работал консультантом двух съездов ВЛКСМ. С 1984 по 1990
гг. являлся членом обкома ВЛКСМ.

В условиях радикальной смены социально-экономического уклада в
январе 1991 года организовал и стал первым президентом Международного фонда
развития детского предпринимательства и возрождения народных ремесел «Дети и
бизнес», а в январе 1991 года возглавил Ассоциацию руководителей предприятий
Оренбургской области. В 90-е годы осуществлял функции советника по социальным
вопросам Общественно-политической палаты при Президенте Российской Федерации.

В
1991 г. в Оренбурге Свиридов О. А. создаёт совершенно новое и уникальное в своём
роде учебное заведение — Межрегиональный институт менеджмента в настоящее
время ФБГУО ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмент». Одной
из основных задач создания вуза является возникшая необходимость в
удовлетворении потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах, а именно потребность в кадрах-управленцах. С первых лет
существования вуза приоритетным направлением в научной деятельности Свиридова
О. А. и возглавляемого им коллектива становится разработка новых подходов к
управленческому образованию, социальной и профессиональной адаптации студентов
из числа сирот, инвалидов, а также семей беженцев и вынужденных переселенцев.
Свиридов О. А. становится одним из экспертов в области миграционной политики и
вуз исполняет заказы семи, существовавших в то время в Правительстве РФ
министерств. Свиридов О. А. в рамках вуза создаёт
научно-исследовательскую лабораторию социальной и профессиональной адаптации
учащихся по данному направлению. Его инициативы находят активную поддержку со
стороны В. С. Черномырдина, и в 1995 г. за его подписью выходит первое
распоряжение правительства 1506-р по реорганизации Межрегионального института
менеджмента.

В 1997 году институт становится единственным в области центром
по реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для
организации народного хозяйства РФ. С 1997 г. Свиридов О. А. — член экспертного
совета Комиссии по подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства и принимает участие в отборе российских вузов для подготовки
специалистов в рамках Президентской программы. В рамках деятельности
экспертного совета Свиридов О. А. является автором концепции и инициатором
создания образовательных консорциумов для осуществления программы в регионах. В
составе аккредитационной комиссии проводил экспертизу Программы подготовки
управленческих кадров в 14 регионах Российской Федерации, прежде всего на
Кавказе и дальнем Востоке.

В
1999 г. при содействии В. В. Путина, тогда Председателя правительства Российской
Федерации, выходит распоряжение о реорганизации Межрегионального института
менеджмента в Оренбургский государственный институт менеджмента. С 2000 г. Свиридов
О. А. занимает должность ректора ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный
институт менеджмента».

С 2001 по 2011 г. участвует в постоянном российско-немецком
симпозиуме по проблемам этического образования и воспитания. Под его
руководством совместно с Аугсбургским университетом выходят сборники научных
трудов по этике преподавателей обоих образовательных учреждений на двух языках.
За эту просветительскую деятельность Свиридов О. А. награждён грамотами и
благодарностями послов Германии и Швейцарии в России. Одним из значительных
научных и образовательных проектов Свиридова О. А. становится ежегодный форум
«Россия: трансформирующееся общество. Экономика, культура, менеджмент», в
рамках которого на базе ОГИМ на дискуссионных площадках собирались эксперты и
учёные России, Германии, Швейцарии, Франции, Израиля. За эти годы Свиридов О. А.
организовывал и участвовал в совместных образовательных мероприятиях на базе
более тридцати университетов Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии,
Нидерландов, Словении, США, Франции, Хорватии.

С 2005 года при
непосредственной поддержке Минобрнауки РФ и Россотрдничества в ОГИМ начинают
реализовываться программы экспорта образовательных услуг сначала для студентов
из ближнего зарубежья, а затем дальнего. Свиридов занимается разработками по проблемам
подготовки иностранных специалистов из развивающихся стран. Он
убеждает, что на границе с Южной Азией нужен сильный университет, который
сможет готовить специалистов из стран, входящих в такие межгосударственные объединения, как
СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, а также на те страны, с которыми у России заключены
двусторонние соглашения о сотрудничестве
в области образования, дружественных России,
создающих с нашими предпринимателями совместные предприятия, развивающие
торговые связи, совместные коммуникации в области «IT-технологий». Свиридов О. А. готовит вуз как
мощный центр санации, подготовки по русскому языку, истории России, праву всех,
кто хочет стать гражданами России, или хочет работать на российской территории.
Много внимания со своим научным коллективом он уделяет обучению зарубежных
специалистов, их толерантному воспитанию с параллельным, противодействием
религиозному и другим видам экстремизма. Готовит специалистов-экспертов как
зарубежных, так и российских по мягкому влиянию на страны Южной Азии и Кавказа.
Осуществляет подготовку экспертов по
вопросам конкурентоспособности и качеству жизни российских регионов и других
стран.

В 2011 году ОГИМ вошел в число 62
вузов России, участвующих в пилотном проекте преимущественного права приема
иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. По итогам участия
в публичном конкурсе среди образовательных учреждений высшего профессионального
образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской
Федерации, для предоставления
преимущественного права на прием для обучения проживающих за рубежом
иностранных граждан и соотечественников ОГИМ так же получил право принимать
иностранных граждан в рамках данного проекта. В результате более 50 иностранных
граждан поступили на обучении из ближнего и дальнего зарубежья и получили стипендию на обучение в ОГИМ по
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. При отборе иностранных
студентов, ОГИМ в первую очередь делает ставку на страны, являющиеся дружественными
для России.

Оренбургский государственный институт
менеджмента вошел в состав УШОС в 2010 году на Саммите университетов Шанхайской
организации сотрудничества в г. Новосибирске по направлению IT-технологии.

В мае 2011 года в г. Ханое между
российской и вьетнамской был подписан Меморандум об участии в проведении
пилотной апробации создания Вьетнамо-Российского технологического университета
между Техническим университетом им. ЛеКуи Дона и высшими учебными заведениями
Российской Федерации. Среди пяти университетов участников стал Оренбургский
государственный институт менеджмента.

Управляя
вузом, Олег Александрович уделял большое внимание гендерной политике в
процессе подготовки, как кадров управленцев, так и в подготовке преподавателей
высшей квалификации из числа мужчин, понимая, что в образовании в России в
основном принимают участие женщины. Ему в этом помогал воссозданный им политический клуб «Планета».
Параллельно отбор студентов для дальнейшей научной деятельности и преподавания
в вузах осуществляется через педагогический отряд «Огимовец», на базе которого
также внедряются формы и методы подготовки будущих специалистов высшей
квалификации непосредственно для вуза. Так готовятся молодые ученые для самого
вуза, заключаются договора на выделение целевых мест обучения молодых
специалистов в аспирантурах и докторантурах России. За последние 10 лет под его
непосредственным патронажем подготовлено более тридцати учёных преподавателей
вуза в области экономики и менеджмента.

В 2007 году при ГОУВПО «Марийский государственный технический
университет», г. Йошкар-Ола успешно защищает диссертацию на соискание ученой
степени доктора экономических наук по теме: «Теория и методология
функционирования образовательных систем».

С 2007 по 2010 год являлся членом Экономического совета
Рособразования.

Олег
Александрович являлся  квалифицированным специалистом, талантливым педагогом.
Он осуществлял планирование учебного процесса, контроль за его
реализацией и руководство профессорско-преподавательским составом института,
что позволило в течение двадцати лет вывести вуз на первое место в регионе по
эффективности.

В сфере науки Свиридов О. А. являлся экспертом в
области кризисов сложных социально-экономических систем, экономики и управления
образовательными системами, взаимодействия информационных полей, термодинамики
социальных процессов. Автор более 50 научных и учебно-методических
трудов по социальным, педагогическим и экономическим проблемам, в числе которых
монографии: «Основные тенденции развития российского образования как следствие
реформ в 90-х гг. XX века» (2004 г.), «Разработка технологий управления человеческими
ресурсами с учетом социально-экономического развития региона» (2004 г.),
«Методологические основы экономики образования» (2006 г.), «Теория и
методология функционирования образовательных систем» (2010 г.). Свиридов О. А. является лауреатом государственной премии
Оренбургской области за разработки в данном направлении. Им разработаны
основные принципы эволюции образовательных систем, обоснована концепция влияния
энтропии в развитии кризисов образовательных и других
социально-экономических систем, введены понятия точек кризисов СЭС, уточнено
понятие сложных систем. В 2007—2011
годах Свиридов О. А. создаёт свою научную группу из студентов и аспирантов вуза
по исполнению ряда государственных контрактов по проблемам экономических
кризисов в социально-экономических системах, разработке системы региональных
экономических индикаторов и одновременно по проблемам экспорта образовательных
услуг.

В апреле 2014 года освобождён от должности ректора ОГИМ в связи с уголовным делом. Обвинён в совершении трех эпизодов присвоения вверенных ему денег с использованием служебного положения в особо крупном размере на общую сумму около 8 миллионов рублей. В 2016 году приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу.

Умер 3 августа 2018 года в Москве (в больнице), похоронен в Оренбурге.

Награды Свиридова О. А.

· 
Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года).

· 
Знак «Почётный работник Высшего профессионального образования РФ».

· 
Муниципальный знак отличия «За добросовестную службу» III степени (Постановление Оренбургскогогородского Совета от 29.12.2003).

· 
Юбилейный Знак «Президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народногохозяйства Российской Федерации»
(решение Комиссии по организации подготовки управленческих кадровдля организации народного хозяйства Российской Федерации; Протокол № 14 от 20.07.2001 г.).

· 
Юбилейная медаль «В память 270-летия
основания города Оренбурга» (Постановление Главы города Оренбурга от 18.08.2013
№ 181).

· 
Почётное звание общественного признания
«Лучший педагог России» (удостоверение № 25 от 23 апреля 2011 г.

· 
Орден им. А. С. Макаренко (национальная
академия общественного признания заслуг и достижение граждан № 25 от 23 апреля
2011 г.)

· 
Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации — за отличныепоказатели в работе по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров дляорганизации народного хозяйства Российской Федерации.

· 
Диплом лауреата премии Правительства Оренбургской области в сфере науки и техники за цикл работ поизучению российского образования вследствие реформ конца XX века (февраль 2007).

· 
Ветеран
труда (правительство Оренбургской области. 25 августа 2014 г.)

Патенты:

1. Способ устранения химического поражения печени
живого организма (RU 2487733):

 A61M16/06 — дыхательные или наркозные маски

2. Способ и установка для нормобарической гипоксической
и, или гипероксической терапии (RU 2420326):

A61M16/12 — путём смешивания различных газов

Опыт участия в научных конкурсах:

1. 
Государственный контракт
 № 02.740.11.0582 «развитие
социально-экономических систем как фактор предупреждения кризисных явлений в
экономике» (Минобрнауки РФ, 2010—2012 гг., 15 млн руб.)

2. 
Государственный
контракт № 16.740.11.0543 по теме: 
«Системы индикаторов и мониторинг развития социально-экономических
систем». (Минобрнауки РФ, 20011-2013 гг., 15 млн руб.)

3.

4. 
Федеральная
целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
по теме «Методы защиты человека от воздействия приоритетных поллютантов»,
2009—2013 гг.

Монографии

1. 
Свиридов
О. А. Методологические основы экономики образования. Монография. — Москва.:
Логос, 2006, — 184 с.

2. 
Свиридов
О. А. Основные тенденции развития российского образования как следствие реформ в
90-е годы XX века. Монография. — Москва.: Логос, 2005, -
364 с.

3. 
Свиридов
О. А. Теория и методология функционирования образовательных систем: монография /
О. А. Свиридов. — Оренбург: ОГИМ, 2009. — 380 с.

Учебно-методические
пособия

4. Свиридов,
О. А. Планета друзей / О. А. Свиридов // Комсомольская жизнь. — 1987 — № 23.

5. Свиридов,
О. А. Тебе, вожатый / О. А. Свиридов // Сб. статей / Оренбургский гос. пединститут.
— Оренбург, 1988. — С. 37 — 38.

6. Свиридов,
О. А. Методические рекомендации по организации работы политклубов
старшеклассников / О. А. Свиридов // Сб. ст. / 
Центральный дом культуры учащихся ПТУ РСФСР. — М., 1988. — С. 26 — 28.

7. Свиридов,
О. А. Методические рекомендации. Содержание, формы и методы деятельности
общественно-политического клуба учащихся школ и СПТУ / О. А. Свиридов // Сб. ст.
/ Центральный дом культуры учащихся ПТУ РСФСР. — М., 1988. — С. 30 — 33.

8. Свиридов,
О. А. Методические рекомендации «Содержание, формы и методы деятельности
общественно-политического клуба учащихся школ и СПТУ» / О. А. Свиридов // Сб.
ст. / Оренбургский обком ВЛКСМ. — Оренбург,
1988. — С. 31 — 34.

9. Свиридов,
О. А. Методические рекомендации (в помощь руководителям
общественно-политических клубов) / О. А. Свиридов // Сб. ст. / Оренбургский обком
ВЛКСМ. — Оренбург, 1988 — С. 28 — 31.

10. Свиридов,
О. А. Методические рекомендации «Молодежь и идеологические проблемы
современности» / О. А. Свиридов // Сб. ст. / Центральный дом культуры учащихся
ПТУ РСФСР. — М., 1989 — С. 12 — 13.

11. Свиридов,
О. А. Концепции программ подготовки оценщиков, антикризисных управляющих и
консультантов в сфере малого бизнеса / О. А. Свиридов // Сб. ст. /
Межрегиональный институт менеджмента. — 
М. — Оренбург, 1995. — С. 56 — 62.

12. Свиридов,
О. А. Учебные и тематические планы по направлениям 521600 "Экономика и 521500
«Менеджмент» (Дополнительное высшее образование) / О. А. Свиридов //
Межрегиональный институт менеджмента. — 
М.- Оренбург, 1996. — С. 61 (в соавторстве).

13. Свиридов,
О. А. Программа экспериментальной
деятельности лаборатории социальной адаптации / О. А. Свиридов // Сб. ст.
/ Межрегиональный институт менеджмента.
— М., 1997. — С. 12 — 14.

14. Свиридов,
О. А. XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве и проблемы
современного международного молодежного движения / О. А. Свиридов // Сб. статей
/ Оренбургская областная организация общества «Знание», Оренбургский обком
ВЛКСМ. — Оренбург ,1985. — С. 28 — 35.

a. 
Свиридов, О. А. Исследование систем
управления /О. А. Свиридов. — Оренбург: Сакмарское изд., 2000. — 132 с.

15. Общая
теория менеджмента: лекции 1, 2. (курс лекций) Общая теория менеджмента: лекции
1, 2- Оренбург, РИО ОГИМ, 2001, — 40 с. Ил

16. Свиридов О. А. Общая теория менеджмента: лекции
3, 4. (курс лекций) Общая теория менеджмента: лекции 3, 4- Оренбург, РИО ОГИМ,
2001, — 39 с. ил.

17. Свиридов О. А. Стратегический менеджмент: 1, 2
(курс лекций) Стратегический менеджмент: курс лекций 1, 2- Оренбург, РИО ОГИМ,
2002, — 55 с. ил.

18. Свиридов
О. А. Исследовании систем управления: лекции 1, 2 (курс лекций) Исследование
систем управления: курс лекций 1, 2- Оренбург, РИО ОГИМ, 2002, — 55 с. ил.

19. Свиридов,
О. А. Типология учреждений и современные тенденции в развитии профессионального
образования / О. А. Свиридов. — М.: Изд-во МИМ, 1997. — 35 с.

20. Свиридов,
О. А. Модели стратегического менеджмента / О. А. Свиридов. — Оренбург :
РИО ОГИМ, 2004. — 121 с.

21. Свиридов,
О. А. Результаты осуществления проекта
«Социально-психологическая адаптация и реабилитация учащейся молодежи из числа
сирот, инвалидов и вынужденных переселенцев» /О. А. Свиридов. — Оренбург: РИО
ОГИМ, 2002. — 72 с.

22. Свиридов,
О. А. Концепция программы подготовки менеджеров в образовании /О. А. Свиридов. -
М.: Изд-во МИМ, 1997. — 22 с.

23. Свиридов,
О. А. Типология учреждений и современные
тенденции в развитии профессионального образования /О. А. Свиридов. — М.: Изд-во
МИМ, 1997. — 35 с.

24. Свиридов,
О. А. Этические ценности бизнеса и
компоненты принятия этического решения /О. А. Свиридов. — Оренбург: РИО ОГИМ,
2003. — 190 с.

25. Свиридов,
О. А. Предназначение и политика образовательного учреждения /О. А. Свиридов. -
Оренбург: РИО ОГИМ, 2003. — 68 с.

26. Свиридов,
О. А. Основные направления маркетинговой
политики ВУЗа /О. А. Свиридов. — М.: Логос, 2004. — 33 с.

27. Свиридов,
О. А. Финансовые стратегии в учреждениях
высшего образования /О. А. Свиридов. — М.: Логос, 2004. — 88 с.

28. Свиридов,
О. А. Модели стратегического менеджмента
/О. А. Свиридов. — Оренбург: РИО ОГИМ,
2004. — 121с.

29. Свиридов,
О. А. Разработка технологий управления
человеческими ресурсами с учетом социально-экономического развития региона
/О. А. Свиридов. — Оренбург: РИО ОГИМ, 2004. — 290 с.

30. Свиридов,
О. А. Управление знаниями /О. А. Свиридов. — Оренбург: РИО ОГИМ , 2004. — 372 с.

31. Свиридов,
О. А. Планирование человеческих ресурсов
/О. А. Свиридов. — Оренбург: РИО ОГИМ, 
2004. — 388 с.

32. Свиридов,
О.А Концепция развития и поддержки малого предпринимательства в Оренбургской
области на 2005—2010 годы /О. А. Свиридов. — Оренбург : РИО ОГИМ, 2004. — 703 с.

33. Свиридов
О. А., Ревкова Е. Г., Свиридова А. С., Кощеева И. С., Донских Т. П. Реализация
проекта «Социально-психологическая адаптация и реабилитация учащейся молодежи
из числа сирот, инвалидов и вынужденных переселенцев» Оренбургского
государственного института менеджмента. (сборник статей) Научный вестник ОГИМ:
Сборник научных трудов.- М.: Высш. шк., 2003.-184 с

34. Свиридов
О. А. Технологии подготовки специалистов как фактор
конкурентоспособности вуза. (сборник статей) Научный вестник ОГИМ: Сборник
статей региональной научно-практической конференции «Россия как
трансформирующееся общество: экономика, деловая культура, управление». Т.1 М.:
Высш. шк., 2003.-134 с.

35. Методы
защиты человека от воздействия приоритетных полютантов: учебно-методическое
пособие/ Е. Н. Лебедева, Н. В. Шарапова, О. А. Свиридов, Е. Г. Ревкова, З. А.
Ветеркова, С. И. Красиков; Мин-во образования и науки РФ, Оренбургский
государственный ин-т менеджмента. — Оренбург: Изд-во ОГИМ, 2011. — 272 с.

Статьи

36. Свиридов,
О. А. Особенности экономики вузов в
условиях перехода к рынку/О. Свиридов//Качество. Инновации. Образование. — 2004. — № 1.

37. Свиридов,
О. А. Евангелие
конкурентоспособности/О.Свиридов// Экономика и образование сегодня. — 2005. -
№ 3.

38. Свиридов,
О. А. Евангелие конкурентоспособности
образовательных учреждений/О. Свиридов// Ученый совет. — 2005. — № 1.

39. Свиридов,
О. А. Технологии подготовки специалистов как фактор конкурентоспособности вуза
/О.Свиридов// Качество. Инновации. Образование. — 2006. — № 13

40. Свиридов,
О. А. Образование и процесс глобализации/ О. Свиридов// Вестник Саратовского
государственного 
социально-экономического университета. — 2006. — № 13

41. Свиридов, О. А. Цикличность как принцип развития образовательных
систем/О. Свиридов//Российское предпринимательство. — 2006. — № 8.

42. Свиридов, О. А. Конкурентные
преимущества образовательного учреждения/О. Свиридов// Российское предпринимательство. -
2006. — № 9.

43. Свиридов, О. А. Конкурентоспособность и цепочка
ценностей вуза/ О. Свиридов// Социальная политика и социальное партнерство. -
2006. — № 3.

44. Свиридов
О. А. Процессный подход в управлении образовательными системами /О.Свиридов// Российское предпринимательство. — 2006. — № 12.. с.139-142

45. Свиридов, О. А. В бизнесмене все должно быть
прекрасно. Этические ценности бизнеса и компоненты принятия этического решения
/ О. А. Свиридов // Российское предпринимательство. — 2006. — № 7.

46. Свиридов, О. А. Уникальный товар и
уникальные услуги. О
конкурентоспособности и ценностях вуза / О. А. Свиридов // 
Социальная политика и социальное партнерство. — 2006. — № 8.

47. 
 Свиридов
О. А. Глобализация рынка образовательных услуг 2008, № 3 с.5-9

48. 
 Свиридов
О. А. Основные причины спада экономики и пути выхода из кризиса// Интеллект. Инновации.
Инвестиции, — 2009. № 1, с.5-9.

49. 
 Свиридов
О. А..Баранник Н. А. Анализ экономического состояния Оренбургской области в 2006—2008
гг. // Интеллект. Инновации. Инвестиции,
— 2009, № 2, с.15-24

50. 
 Свиридов
О. А., Товышева И. З. Региональная модель независимой системы оценки качества
образовательных учреждений. // Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2009, № 2,
с. 43-48

51. 
 Свиридов
О. А., Тарасов Д. А. Стратегические цели
развития региона в период кризиса на примере Оренбургской области.// Интеллект.
Инновации. Инвестиции, — 2010. № 1, с.13-20

52. 
 Свиридов
О. А., Колмыкова М. А. Социально-политические проблемы Оренбургской области:
результаты социологического исследования. // Интеллект. Инновации. Инвестиции,
— 2010, 1.1., с.20—23

53. 
 Свиридов
О. А., Меньшиков А. В., Киченко В. А. Основные механизмы, определяющие
функционирование социально-экономических систем. // Интеллект. Инновации. Инвестиции,
— 2012, № 3, с.24-28

54. 
 Свиридов
О. А., Тарасов Д. А., Федоров Р. Г. К вопросу о некоторых свойствах
социально-экономических систем.// Интеллект. Инновации. Инвестиции, — 2012,
№ 3, 29-33

55. 
Свиридов О. А. От кризиса к хаосу.
Социальные основы современного экономического кризиса. // Интеллект. Инновации. Инвестиции,
— 2012, № 3, 34-40

56. 
 Свиридов О. А. К
уточнению понятия «Сложная система».
// Интеллект. Инновации. Инвестиции, — 2013, № 1, с. 5-10

Ссылки 
 Сайт Свиридова О. А.
 ОГИМ
 [www.famous-scientists.ru/4491/ Энциклопедия Ученые России]
 Кто есть кто

Трудовая деятельность 
 1976—1978 — Директор Булатовской школы Абдулинского р-на.
 1978—1979 — Завуч Оренбургской средней школы № 10
 1979—1982 — Аспирант научно — исследовательского института общих проблем воспитания Академии педагогических наук СССР
 1982—1991 — Преподаватель кафедры педагогики Оренбургского государственного педагогического института
 1991—1993 — Директор ассоциации руководителей предприятий Оренбургской области
 1993—2000 — Ректор Межрегионального института менеджмента
 2000 — 18 апреля 2014 г. Ректор ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмент»